Locomotiva FS 815 (I)
Locomotiva FS 815 (II)
Locomotiva FS 815 (III)